Iga (Mie), een stad in de Japanse prefectuur Mie
Iga (provincie),  een voormalige provincie van Japan
Iga (geslacht), een geslacht van loopkevers
Immunoglobuline A (IgA), een antilichaam